Ралли Польши 2015 года (официально 72nd LOTOS Rally Poland) - седьмой этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший со 2 по 5 июля. Это 72-ый Ралли Польши в истории и 4-ый в рамках чемпионата мира. Себастьен Ожье одержал победу в Польше во второй раз, а Отт Тянак завоевал второй подиум в карьере (первый был на Ралли Италии 2012).

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14, 6 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году